Paulo Moura (1932-2010), est un musicien brésilien
 Paulo Moura est un surfeur professionnel brésilien
 Paulo Moura est un informaticien Portugais, inventeur du langage de programmation Logtalk.

Notes et références